«Isla (de) Culebra» puede referirse a:

Geografía 
 Isla Culebra en Puerto Rico.
 Isla Culebra en las islas Malvinas.